Burr Oak Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burr Oak Township (Kansas)
 Burr Oak Township (Michigan)
 Burr Oak Township (Missouri)
 Burr Oak Township (Mitchell County, Iowa)
 Burr Oak Township (South Dakota)
 Burr Oak Township (Winneshiek County, Iowa)